Zirkenbach heißen folgende geographische Objekte:
 Zirkenbach (Fulda), Stadtteil  von Fulda, Deutschland
 Zirkenbach (Ruetz), Nebengewässer der Ruetz von der Serles im Stubaital

Zirkenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Zirkenbach (* 1930), deutscher Polizeioffizier, Generalmajor der Volkspolizei

Siehe auch: 
 Zinkenbach